Вяхирево — название населённых пунктов:

Россия 
 Вяхирево — деревня в Лотошинском районе Московской области.
 Вяхирево — деревня в Шатурском районе Московской области.
 Вяхирево — деревня в Старицком районе Тверской области.